Åttan har flera betydelser

 Åttan – ett skolår i grundskolan, se Skolår 8
 Åttan – en svensk tv-kanal, se TV 8
 Superåttan – tidigare åkattraktion på Liseberg
 Åttan (byggnad) - bostadshus i Örestad, Köpenhamn